Bányai János (19. század) komáromi rézmetsző
 Bányai János (1886–1971) erdélyi geológus
 Bányai János (1939–2016) vajdasági író, irodalomtörténész, kritikus